Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Barbour () :
 le comté de Barbour, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Barbour, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.